Chaos (starořecky Χαος, též Chaeos Χαεος) je v řecké mytologii prvotní stav před stvořením světa. Slovo může také označovat:

 chaos – obecně neuspořádanost, zmatek, změť
 chaos (kosmogonie) – prvotní stav před stvořením světa v různých mýtech o stvoření
 teorie chaosu – odvětví matematiky a fyziky
 magie chaosu – novodobý magický směr
 Chaos –  jméno transneptunického tělesa (19521) Chaos, typu kubewano
 Chaos – oblast zlomového terénu, časté názvy míst na Marsu
 chaos (améba) – typ obrovité améby (měňavky)
 Chaos (báseň) – báseň, kterou sepsal Nizozemec Gerard Nolst Trenité
 XaoS – GPL program pro generování fraktálů v reálném čase
 kvantový chaos

Externí odkazy